Bert Hermans (ambtenaar) (1924-1999), Belgisch ambtenaar en programmadirecteur televisie
 Bert Hermans (atleet) (1915-1999), Belgisch atleet